

Geografia 
 Olvera – città della Spagna

Persone 
 Agustin Olvera – giudice e amministratore coloniale messicano
 Fernando Fher Olvera – cantautore messicano
 José Antonio Olvera – calciatore messicano
 Michelle Olvera – attrice messicana
 Miguel Olvera – tennista ecadoriano

Urbanistica 
 Olvera Street – strada di Los Angeles, negli Stati Uniti d'America